Gädecke oder Gaedecke ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Gaedecke (1844–1892), deutscher Historiker
 Friedrich von Gaedecke (1776–1840), preußischer Generalmajor 
 Friedrich Gädecke (1866–1935), Vizeadmiral der kaiserlichen Marine, Reichsmarineamt
 Robert Gaedecke (1893–1985), deutscher Geiger, siehe Robert Gaden 
 Waldemar Gädecke (1874–1963), deutscher Verwaltungsjurist

Siehe auch
 Gaedcke
 Gaedeke
 Gaedicke